Welyka Kamjanka steht für:

 Welyka Kamjanka (Dorf), Dorf in der ukrainischen Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Welyka Kamjanka (Fluss), Nebenfluss des Siwerskyj Donez in Russland und der Ukraine